|-
|(99501)||2002 CT310|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,077|| align=right|4,28|| align=right|4,061||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99502)||2002 CW311|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,076|| align=right|5,67|| align=right|3,640||MBA||11. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99503)||2002 DB1|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,197|| align=right|7,68|| align=right|3,735||MBA||16. februar 2002||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(99504)||2002 DR12|| align=right|15,4|| align=right|2,212|| align=right|0,169|| align=right|6,33|| align=right|3,288||MBA||22. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99505)||2002 DZ15|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,249|| align=right|4,13|| align=right|3,654||MBA||16. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99506)||2002 DG17|| align=right|13,4|| align=right|3,143|| align=right|0,150|| align=right|18,33|| align=right|5,571||MBA||20. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99507)||2002 EL1|| align=right|17,2|| align=right|2,185|| align=right|0,091|| align=right|3,82|| align=right|3,230||MBA||6. marec 2002||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(99508)||2002 EQ8|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,206|| align=right|6,99|| align=right|3,459||MBA||9. marec 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(99509)||2002 EL9|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,138|| align=right|7,11|| align=right|3,615||MBA||14. marec 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(99510)||2002 EO12|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,126|| align=right|4,05|| align=right|3,633||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99511)||2002 ES14|| align=right|17,4|| align=right|2,145|| align=right|0,108|| align=right|1,42|| align=right|3,140||MBA||5. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99512)||2002 EL20|| align=right|16,5|| align=right|2,313|| align=right|0,190|| align=right|2,89|| align=right|3,517||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99513)||2002 EA26|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,230|| align=right|2,36|| align=right|3,643||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99514)||2002 EL26|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,082|| align=right|3,69|| align=right|3,636||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99515)||2002 EE30|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,145|| align=right|6,01|| align=right|3,411||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99516)||2002 EM30|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|6,67|| align=right|3,608||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99517)||2002 ER30|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,108|| align=right|3,10|| align=right|3,720||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99518)||2002 EV30|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,128|| align=right|3,11|| align=right|3,598||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99519)||2002 EP31|| align=right|15,0|| align=right|2,473|| align=right|0,137|| align=right|4,19|| align=right|3,889||MBA||10. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99520)||2002 ER32|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,124|| align=right|6,93|| align=right|3,679||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99521)||2002 EB34|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,179|| align=right|13,90|| align=right|4,181||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99522)||2002 EF41|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,069|| align=right|6,58|| align=right|3,671||MBA||11. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99523)||2002 EC66|| align=right|14,8|| align=right|2,885|| align=right|0,233|| align=right|2,71|| align=right|4,899||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99524)||2002 EO70|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,088|| align=right|7,56|| align=right|3,430||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99525)||2002 EW70|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,174|| align=right|4,38|| align=right|3,379||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99526)||2002 EC73|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,094|| align=right|3,76|| align=right|3,441||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99527)||2002 EK74|| align=right|15,1|| align=right|2,465|| align=right|0,161|| align=right|11,68|| align=right|3,869||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99528)||2002 ES78|| align=right|15,0|| align=right|2,848|| align=right|0,108|| align=right|18,14|| align=right|4,805||MBA||15. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99529)||2002 EJ86|| align=right|15,5|| align=right|2,542|| align=right|0,066|| align=right|2,91|| align=right|4,052||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99530)||2002 EN86|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,130|| align=right|4,55|| align=right|3,545||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99531)||2002 EM88|| align=right|15,3|| align=right|2,468|| align=right|0,110|| align=right|6,27|| align=right|3,876||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99532)||2002 EV88|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,197|| align=right|6,67|| align=right|5,542||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99533)||2002 EB89|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,190|| align=right|4,83|| align=right|3,602||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99534)||2002 EK91|| align=right|16,8|| align=right|2,392|| align=right|0,177|| align=right|2,48|| align=right|3,698||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99535)||2002 EM91|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,163|| align=right|2,68|| align=right|3,510||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99536)||2002 EK92|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,097|| align=right|2,76|| align=right|3,752||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99537)||2002 EE97|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,118|| align=right|5,39|| align=right|3,314||MBA||11. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99538)||2002 EK97|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,123|| align=right|8,39|| align=right|4,071||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99539)||2002 ES97|| align=right|16,5|| align=right|2,164|| align=right|0,079|| align=right|3,63|| align=right|3,183||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99540)||2002 EA98|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,153|| align=right|6,08|| align=right|3,454||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99541)||2002 EG98|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,100|| align=right|6,44|| align=right|3,422||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99542)||2002 ED99|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,120|| align=right|5,78|| align=right|3,359||MBA||15. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99543)||2002 EO99|| align=right|16,3|| align=right|2,229|| align=right|0,035|| align=right|6,55|| align=right|3,327||MBA||2. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99544)||2002 EE100|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,132|| align=right|6,83|| align=right|3,490||MBA||5. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99545)||2002 EM103|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,141|| align=right|7,50|| align=right|4,094||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99546)||2002 EB104|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,032|| align=right|13,70|| align=right|4,237||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99547)||2002 EA106|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,036|| align=right|6,47|| align=right|3,330||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99548)||2002 EV107|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,053|| align=right|5,42|| align=right|4,251||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99549)||2002 EE119|| align=right|14,6|| align=right|2,519|| align=right|0,171|| align=right|12,61|| align=right|3,998||MBA||10. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99550)||2002 EJ128|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,045|| align=right|4,98|| align=right|3,680||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99551)||2002 ED129|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,144|| align=right|3,98|| align=right|4,150||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99552)||2002 EQ129|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,152|| align=right|3,87|| align=right|3,396||MBA||13. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99553)||2002 EV142|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,169|| align=right|4,38|| align=right|4,237||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99554)||2002 EV143|| align=right|16,1|| align=right|2,590|| align=right|0,190|| align=right|4,63|| align=right|4,167||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99555)||2002 ES145|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,087|| align=right|2,29|| align=right|3,442||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99556)||2002 EY145|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,071|| align=right|3,42|| align=right|4,027||MBA||13. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99557)||2002 EE146|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,278|| align=right|18,10|| align=right|4,224||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99558)||2002 EW146|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,140|| align=right|6,28|| align=right|4,120||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99559)||2002 FL1|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,195|| align=right|25,45|| align=right|3,479||MBA||19. marec 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(99560)||2002 FD2|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,055|| align=right|1,81|| align=right|4,244||MBA||19. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99561)||2002 FJ4|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,101|| align=right|4,18|| align=right|3,553||MBA||20. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99562)||2002 FN5|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,028|| align=right|3,50|| align=right|3,509||MBA||16. marec 2002||Farpoint||Gary Hug
|-
|(99563)||2002 FL8|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,099|| align=right|4,84|| align=right|4,013||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99564)||2002 FT8|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,146|| align=right|5,58|| align=right|3,633||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99565)||2002 FF10|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,209|| align=right|25,61|| align=right|3,437||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99566)||2002 FT11|| align=right|16,0|| align=right|2,346|| align=right|0,100|| align=right|5,05|| align=right|3,593||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99567)||2002 FW12|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,086|| align=right|1,62|| align=right|4,106||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99568)||2002 FB13|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,184|| align=right|3,12|| align=right|3,776||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99569)||2002 FK13|| align=right|16,3|| align=right|2,187|| align=right|0,079|| align=right|2,66|| align=right|3,233||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99570)||2002 FS14|| align=right|15,9|| align=right|2,552|| align=right|0,100|| align=right|12,32|| align=right|4,076||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99571)||2002 FJ16|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,055|| align=right|4,81|| align=right|4,112||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99572)||2002 FK16|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,039|| align=right|6,93|| align=right|3,534||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99573)||2002 FC22|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,107|| align=right|27,35|| align=right|4,065||MBA||19. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99574)||2002 FQ22|| align=right|14,4|| align=right|2,719|| align=right|0,149|| align=right|16,36|| align=right|4,482||MBA||19. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99575)||2002 FE25|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,095|| align=right|16,47|| align=right|4,302||MBA||19. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99576)||2002 FF26|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,111|| align=right|16,00|| align=right|4,165||MBA||19. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99577)||2002 FE33|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,160|| align=right|8,22|| align=right|4,149||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99578)||2002 FP33|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,080|| align=right|7,05|| align=right|3,736||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99579)||2002 FV33|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,107|| align=right|6,51|| align=right|3,762||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99580)||2002 FM35|| align=right|16,0|| align=right|2,313|| align=right|0,078|| align=right|7,08|| align=right|3,516||MBA||21. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99581)||2002 FQ35|| align=right|14,0|| align=right|3,156|| align=right|0,317|| align=right|24,25|| align=right|5,605||MBA||21. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99582)||2002 FX37|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,043|| align=right|14,02|| align=right|4,331||MBA||31. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99583)||2002 GD3|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,167|| align=right|4,37|| align=right|3,776||MBA||7. april 2002||Essen||Essen
|-
|(99584)||2002 GR7|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,162|| align=right|5,10|| align=right|3,354||MBA||14. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99585)||2002 GA8|| align=right|15,7|| align=right|2,399|| align=right|0,128|| align=right|6,82|| align=right|3,716||MBA||14. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99586)||2002 GZ11|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,038|| align=right|6,18|| align=right|4,206||MBA||15. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99587)||2002 GY15|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,126|| align=right|7,49|| align=right|3,735||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99588)||2002 GH17|| align=right|15,2|| align=right|3,085|| align=right|0,162|| align=right|5,92|| align=right|5,418||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99589)||2002 GH19|| align=right|16,1|| align=right|2,226|| align=right|0,150|| align=right|6,14|| align=right|3,320||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99590)||2002 GG21|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,168|| align=right|1,66|| align=right|3,578||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99591)||2002 GH21|| align=right|15,1|| align=right|3,218|| align=right|0,118|| align=right|3,33|| align=right|5,772||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99592)||2002 GM21|| align=right|15,9|| align=right|2,180|| align=right|0,100|| align=right|3,79|| align=right|3,217||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99593)||2002 GY21|| align=right|16,4|| align=right|2,515|| align=right|0,037|| align=right|2,36|| align=right|3,988||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99594)||2002 GH23|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,083|| align=right|4,55|| align=right|3,341||MBA||15. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99595)||2002 GW23|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,123|| align=right|0,52|| align=right|3,677||MBA||15. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99596)||2002 GG24|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,178|| align=right|3,04|| align=right|3,592||MBA||14. april 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(99597)||2002 GD26|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,115|| align=right|1,58|| align=right|3,310||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99598)||2002 GG37|| align=right|16,6|| align=right|2,272|| align=right|0,158|| align=right|4,32|| align=right|3,424||MBA||2. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99599)||2002 GX41|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,019|| align=right|1,02|| align=right|3,435||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99600)||2002 GM42|| align=right|15,0|| align=right|3,132|| align=right|0,150|| align=right|0,72|| align=right|5,541||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99601)||2002 GW45|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,129|| align=right|5,98|| align=right|3,721||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99602)||2002 GE46|| align=right|15,3|| align=right|2,428|| align=right|0,068|| align=right|7,16|| align=right|3,784||MBA||2. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99603)||2002 GM46|| align=right|14,3|| align=right|2,949|| align=right|0,035|| align=right|8,59|| align=right|5,064||MBA||2. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99604)||2002 GZ49|| align=right|15,4|| align=right|2,484|| align=right|0,062|| align=right|9,57|| align=right|3,915||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99605)||2002 GR51|| align=right|16,4|| align=right|2,441|| align=right|0,154|| align=right|2,10|| align=right|3,812||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99606)||2002 GZ52|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,133|| align=right|4,16|| align=right|3,623||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99607)||2002 GO53|| align=right|15,2|| align=right|2,455|| align=right|0,129|| align=right|11,89|| align=right|3,845||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99608)||2002 GN54|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,143|| align=right|6,69|| align=right|4,648||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99609)||2002 GQ57|| align=right|15,0|| align=right|2,698|| align=right|0,090|| align=right|8,48|| align=right|4,431||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99610)||2002 GS66|| align=right|16,3|| align=right|2,642|| align=right|0,028|| align=right|2,09|| align=right|4,294||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99611)||2002 GL68|| align=right|14,8|| align=right|2,946|| align=right|0,041|| align=right|13,03|| align=right|5,054||MBA||8. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99612)||2002 GN71|| align=right|15,3|| align=right|2,515|| align=right|0,049|| align=right|5,31|| align=right|3,987||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99613)||2002 GV71|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,063|| align=right|2,77|| align=right|4,615||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99614)||2002 GW71|| align=right|14,6|| align=right|3,153|| align=right|0,158|| align=right|3,95|| align=right|5,597||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99615)||2002 GW76|| align=right|16,1|| align=right|2,179|| align=right|0,094|| align=right|7,08|| align=right|3,217||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99616)||2002 GX79|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,064|| align=right|5,17|| align=right|3,655||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99617)||2002 GF82|| align=right|14,6|| align=right|3,146|| align=right|0,180|| align=right|4,89|| align=right|5,578||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99618)||2002 GO82|| align=right|15,2|| align=right|2,750|| align=right|0,103|| align=right|6,90|| align=right|4,561||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99619)||2002 GD84|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,028|| align=right|6,06|| align=right|3,538||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99620)||2002 GP85|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,180|| align=right|3,42|| align=right|3,561||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99621)||2002 GT86|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,053|| align=right|7,48|| align=right|3,641||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99622)||2002 GD88|| align=right|15,3|| align=right|2,596|| align=right|0,183|| align=right|5,60|| align=right|4,182||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99623)||2002 GZ88|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,035|| align=right|7,44|| align=right|4,626||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99624)||2002 GB89|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,068|| align=right|7,07|| align=right|3,696||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99625)||2002 GJ91|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,156|| align=right|0,61|| align=right|3,697||MBA||9. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99626)||2002 GT91|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,150|| align=right|5,99|| align=right|3,747||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99627)||2002 GK93|| align=right|13,9|| align=right|3,184|| align=right|0,136|| align=right|12,56|| align=right|5,681||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99628)||2002 GD95|| align=right|16,6|| align=right|2,539|| align=right|0,129|| align=right|2,92|| align=right|4,046||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99629)||2002 GR96|| align=right|17,0|| align=right|2,339|| align=right|0,129|| align=right|3,94|| align=right|3,575||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99630)||2002 GB99|| align=right|16,6|| align=right|2,279|| align=right|0,169|| align=right|3,28|| align=right|3,441||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99631)||2002 GG102|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,102|| align=right|8,51|| align=right|4,558||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99632)||2002 GT103|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,040|| align=right|7,57|| align=right|3,416||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99633)||2002 GV103|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,140|| align=right|13,14|| align=right|4,335||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99634)||2002 GN105|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,038|| align=right|7,06|| align=right|3,426||MBA||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99635)||2002 GT106|| align=right|14,4|| align=right|2,906|| align=right|0,189|| align=right|10,19|| align=right|4,953||MBA||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99636)||2002 GF107|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,133|| align=right|6,61|| align=right|3,613||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99637)||2002 GY107|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,140|| align=right|7,56|| align=right|3,623||MBA||11. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99638)||2002 GV109|| align=right|14,7|| align=right|2,528|| align=right|0,166|| align=right|14,89|| align=right|4,019||MBA||11. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99639)||2002 GE131|| align=right|14,6|| align=right|3,201|| align=right|0,200|| align=right|1,81|| align=right|5,727||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99640)||2002 GU140|| align=right|15,8|| align=right|2,790|| align=right|0,197|| align=right|7,40|| align=right|4,660||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99641)||2002 GN142|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,153|| align=right|3,45|| align=right|3,702||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99642)||2002 GM151|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,069|| align=right|4,49|| align=right|3,453||MBA||14. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99643)||2002 GE158|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,062|| align=right|7,48|| align=right|3,520||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99644)||2002 GF159|| align=right|15,6|| align=right|2,998|| align=right|0,144|| align=right|2,06|| align=right|5,190||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99645)||2002 GE165|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,097|| align=right|5,95|| align=right|4,133||MBA||14. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99646)||2002 GE170|| align=right|16,1|| align=right|2,544|| align=right|0,070|| align=right|1,94|| align=right|4,057||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99647)||2002 GC178|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,123|| align=right|5,85|| align=right|4,040||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99648)||2002 HR|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,208|| align=right|7,26|| align=right|3,602||MBA||16. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99649)||2002 HG1|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,071|| align=right|5,35|| align=right|4,186||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99650)||2002 HF2|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,065|| align=right|3,72|| align=right|3,463||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99651)||2002 HB4|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,087|| align=right|15,50|| align=right|4,519||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99652)||2002 HD4|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,227|| align=right|15,69|| align=right|5,525||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99653)||2002 HO4|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,173|| align=right|15,36|| align=right|4,274||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99654)||2002 HP4|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,152|| align=right|8,36|| align=right|3,769||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99655)||2002 HL6|| align=right|16,7|| align=right|2,280|| align=right|0,076|| align=right|4,97|| align=right|3,443||MBA||18. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99656)||2002 HD9|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,070|| align=right|7,43|| align=right|3,730||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99657)||2002 HG9|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,086|| align=right|7,43|| align=right|4,097||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99658)||2002 HV9|| align=right|16,1|| align=right|2,740|| align=right|0,033|| align=right|5,83|| align=right|4,534||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99659)||2002 HW11|| align=right|15,3|| align=right|2,351|| align=right|0,072|| align=right|7,53|| align=right|3,605||MBA||29. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99660)||2002 HY11|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,151|| align=right|3,80|| align=right|3,721||MBA||29. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99661)||2002 HL13|| align=right|13,9|| align=right|2,597|| align=right|0,109|| align=right|29,31|| align=right|4,183||MBA||22. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99662)||2002 HS13|| align=right|14,9|| align=right|2,580|| align=right|0,099|| align=right|26,93|| align=right|4,143||MBA||21. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99663)||2002 HS15|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,109|| align=right|6,13|| align=right|3,651||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99664)||2002 HK16|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,134|| align=right|4,12|| align=right|4,170||MBA||18. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99665)||2002 HW16|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,216|| align=right|7,49|| align=right|4,637||MBA||18. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99666)||2002 HQ17|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,099|| align=right|7,95|| align=right|4,472||MBA||30. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99667)||2002 JO1|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,134|| align=right|6,68|| align=right|4,644||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99668)||2002 JW4|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,178|| align=right|3,56|| align=right|3,590||MBA||5. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99669)||2002 JE5|| align=right|15,1|| align=right|3,125|| align=right|0,074|| align=right|10,89|| align=right|5,524||MBA||5. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99670)||2002 JK6|| align=right|16,0|| align=right|2,762|| align=right|0,116|| align=right|4,23|| align=right|4,589||MBA||6. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(99671)||2002 JE7|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,084|| align=right|6,61|| align=right|4,229||MBA||3. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99672)||2002 JA8|| align=right|14,4|| align=right|3,016|| align=right|0,136|| align=right|10,92|| align=right|5,237||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99673)||2002 JP9|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,170|| align=right|7,65|| align=right|3,596||MBA||6. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99674)||2002 JN11|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,088|| align=right|11,67|| align=right|5,166||MBA||4. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99675)||2002 JM12|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,116|| align=right|3,53|| align=right|3,590||MBA||5. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99676)||2002 JR12|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,060|| align=right|5,34|| align=right|3,491||MBA||6. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99677)||2002 JC15|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,040|| align=right|7,06|| align=right|4,373||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99678)||2002 JH15|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,153|| align=right|10,18|| align=right|4,633||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99679)||2002 JK15|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,057|| align=right|7,00|| align=right|3,521||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99680)||2002 JS16|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,063|| align=right|7,25|| align=right|3,842||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99681)||2002 JU18|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,061|| align=right|7,14|| align=right|4,632||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99682)||2002 JL20|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,124|| align=right|3,35|| align=right|4,032||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99683)||2002 JX20|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,182|| align=right|10,28|| align=right|5,526||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99684)||2002 JZ20|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,149|| align=right|10,19|| align=right|5,351||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99685)||2002 JH21|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,132|| align=right|0,59|| align=right|3,681||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99686)||2002 JO22|| align=right|13,9|| align=right|3,226|| align=right|0,269|| align=right|2,22|| align=right|5,794||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99687)||2002 JY23|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,189|| align=right|2,62|| align=right|3,718||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99688)||2002 JR24|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,008|| align=right|6,74|| align=right|4,620||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99689)||2002 JB26|| align=right|15,9|| align=right|2,491|| align=right|0,120|| align=right|6,32|| align=right|3,931||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99690)||2002 JL26|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,073|| align=right|4,67|| align=right|4,050||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99691)||2002 JP27|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,101|| align=right|3,12|| align=right|3,720||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99692)||2002 JS27|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,069|| align=right|9,87|| align=right|4,126||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99693)||2002 JV27|| align=right|14,5|| align=right|2,962|| align=right|0,112|| align=right|10,86|| align=right|5,097||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99694)||2002 JR29|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,069|| align=right|6,07|| align=right|3,629||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99695)||2002 JS29|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,118|| align=right|5,24|| align=right|4,181||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99696)||2002 JC30|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,131|| align=right|2,31|| align=right|5,344||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99697)||2002 JX31|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,130|| align=right|2,39|| align=right|3,680||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99698)||2002 JY31|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,109|| align=right|2,19|| align=right|4,351||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99699)||2002 JD34|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,074|| align=right|10,38|| align=right|5,400||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99700)||2002 JN34|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,098|| align=right|3,33|| align=right|3,554||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99701)||2002 JW34|| align=right|16,2|| align=right|2,533|| align=right|0,143|| align=right|4,34|| align=right|4,030||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99702)||2002 JN35|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,122|| align=right|4,74|| align=right|3,328||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99703)||2002 JU35|| align=right|14,6|| align=right|2,797|| align=right|0,145|| align=right|14,14|| align=right|4,678||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99704)||2002 JX35|| align=right|14,7|| align=right|2,991|| align=right|0,077|| align=right|8,49|| align=right|5,172||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99705)||2002 JY36|| align=right|15,1|| align=right|2,885|| align=right|0,044|| align=right|5,89|| align=right|4,899||MBA||7. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(99706)||2002 JC38|| align=right|14,1|| align=right|3,091|| align=right|0,074|| align=right|10,46|| align=right|5,434||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(99707)||2002 JY38|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|9,75|| align=right|5,538||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(99708)||2002 JN39|| align=right|16,0|| align=right|2,577|| align=right|0,155|| align=right|6,76|| align=right|4,137||MBA||9. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99709)||2002 JW39|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,215|| align=right|14,59|| align=right|5,583||MBA||10. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99710)||2002 JX39|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,194|| align=right|4,19|| align=right|3,317||MBA||10. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(99711)||2002 JK40|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,127|| align=right|5,77|| align=right|3,467||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99712)||2002 JR40|| align=right|16,1|| align=right|2,415|| align=right|0,126|| align=right|1,71|| align=right|3,753||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99713)||2002 JS40|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,140|| align=right|2,44|| align=right|3,725||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99714)||2002 JQ41|| align=right|14,7|| align=right|2,309|| align=right|0,150|| align=right|4,32|| align=right|3,508||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99715)||2002 JY41|| align=right|14,9|| align=right|3,141|| align=right|0,105|| align=right|2,71|| align=right|5,565||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99716)||2002 JU42|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,073|| align=right|6,72|| align=right|3,708||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99717)||2002 JS43|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,154|| align=right|3,35|| align=right|3,648||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99718)||2002 JV43|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,099|| align=right|11,24|| align=right|4,318||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99719)||2002 JA44|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,145|| align=right|3,46|| align=right|3,653||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99720)||2002 JK45|| align=right|16,1|| align=right|2,430|| align=right|0,049|| align=right|2,67|| align=right|3,787||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99721)||2002 JN45|| align=right|16,4|| align=right|2,330|| align=right|0,096|| align=right|3,34|| align=right|3,557||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99722)||2002 JW46|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,120|| align=right|5,94|| align=right|3,781||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99723)||2002 JA47|| align=right|14,5|| align=right|3,130|| align=right|0,218|| align=right|7,57|| align=right|5,538||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99724)||2002 JM48|| align=right|14,5|| align=right|2,976|| align=right|0,091|| align=right|9,10|| align=right|5,133||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99725)||2002 JK49|| align=right|16,0|| align=right|2,319|| align=right|0,082|| align=right|5,51|| align=right|3,530||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99726)||2002 JZ50|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,146|| align=right|1,96|| align=right|3,679||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99727)||2002 JW52|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,096|| align=right|5,48|| align=right|3,379||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99728)||2002 JX54|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,159|| align=right|2,08|| align=right|3,675||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99729)||2002 JQ55|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,170|| align=right|2,38|| align=right|3,660||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99730)||2002 JL57|| align=right|14,7|| align=right|3,014|| align=right|0,090|| align=right|3,46|| align=right|5,232||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99731)||2002 JM57|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,161|| align=right|5,07|| align=right|3,650||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99732)||2002 JN57|| align=right|14,3|| align=right|2,944|| align=right|0,095|| align=right|10,37|| align=right|5,051||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99733)||2002 JB58|| align=right|14,9|| align=right|2,913|| align=right|0,097|| align=right|2,73|| align=right|4,971||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99734)||2002 JN61|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,133|| align=right|3,43|| align=right|3,534||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99735)||2002 JT61|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,082|| align=right|7,65|| align=right|3,721||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99736)||2002 JW61|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,111|| align=right|6,69|| align=right|3,464||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99737)||2002 JQ63|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,148|| align=right|2,06|| align=right|3,587||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99738)||2002 JN64|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,085|| align=right|15,02|| align=right|5,526||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99739)||2002 JT64|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,152|| align=right|5,69|| align=right|4,064||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99740)||2002 JO65|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,101|| align=right|8,61|| align=right|4,103||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99741)||2002 JX66|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,143|| align=right|2,83|| align=right|3,566||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99742)||2002 JY68|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,050|| align=right|7,31|| align=right|3,425||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99743)||2002 JP69|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,179|| align=right|7,01|| align=right|3,599||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99744)||2002 JZ69|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,124|| align=right|14,06|| align=right|4,243||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99745)||2002 JK71|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,124|| align=right|6,21|| align=right|3,415||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99746)||2002 JJ73|| align=right|14,6|| align=right|2,715|| align=right|0,081|| align=right|15,50|| align=right|4,472||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99747)||2002 JK74|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,110|| align=right|11,12|| align=right|5,431||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99748)||2002 JP77|| align=right|16,8|| align=right|2,431|| align=right|0,126|| align=right|0,72|| align=right|3,791||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99749)||2002 JF79|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,053|| align=right|5,77|| align=right|4,084||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(99750)||2002 JC83|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,026|| align=right|1,31|| align=right|3,541||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov